Bettina Gruber (ur. 31 stycznia 1987 w Rossa) – szwajcarska biegaczka narciarska.

Kariera 
W Pucharze Świata Bettina Gruber zadebiutowała 4 lutego 2006 roku w szwajcarskim Davos, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajęła 50. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła 31 stycznia 2009 roku w Rybińsku, gdzie w tej samej konkurencji zajęła 28. miejsce. Trzykrotnie startowała na mistrzostwach świata juniorów, najlepszy wynik osiągając podczas MŚJ w Sollefteå w 2003 roku, gdzie była osiemnasta na dystansie 15 km techniką dowolną. Pięć lat później była dziesiąta w sprincie stylem dowolnym na mistrzostwach świata młodzieżowców w Malles Venosta. W 2013 roku brała udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, zajmując 46. miejsce w sprincie techniką klasyczną oraz jedenaste w sprincie drużynowym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Jak dotąd Gruber nie stała na podium indywidualnych zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2011/2012: 39.
 sezon 2013/2014: 11.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1985
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009